Hackensack désigne :

 Hackensack (tribu), une tribu amérindienne de la Nation des Lenapes ou Delawares ; 
 Hackensack (rivière), cours d'eau traversant les États de New York et du New Jersey ;
 Hackensack, ville de l'État du Minnesota ;
 Hackensack, ville de l'État du New Jersey ;
 Hackensack, rivière de l'État du New Jersey.